PCV est un sigle qui signifie :

Partis politiques 
 Parti communiste du Venezuela ;
 Parti communiste vietnamien.

Autres usages 
 PCV, un service d'appel, en téléphonie, où c'est l'« appelé » qui règle le coût de la communication, et non l'« appelant », comme c'est le cas habituellement ;
 Porcine Circovirus, deux sérotypes de virus du genre Circovirus, de la famille des Circoviridae;
  ou en français, système de récupération des gaz du carter moteur.
 Parois Complexes Végétalisées, selon leurs inclinaison elles définissent des murs (PCVV), ou des toitures (PCVH);

Références